Abu Kemāl kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Abu Kamal District, distrikt, Dayr az-Zawr, 
 Ālbū Kamāl, distriktshuvudort, Dayr az-Zawr, 

Robotskapade Syrienförgreningar